

Свердловське — село, Артинський міський округ, Свердловська область
 Свердловське — село, Хабарський район, Алтайський край

Свердловське — село, Автономна Республіка Крим, Первомайський район

 Свердловське — колишня назва села Спаське (Дніпропетровська область, Широківський район)
 Свердловське — колишня назва села Вишневе (Полтавська область, Кобеляцький район)

Див. також 
 Свердловськ